Серру-Азул:

 Серру-Азул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Серру-Азул — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.